Ancara — capital da Turquia, chamada no passadp Angorá
Angorá (gato) — raça de gato doméstico
Lã de angorá — lã obtida de coelho angorá